Верейка — деревня в Егорьевском районе Московской области. Входит в Саввинское сельское поселение. Население —  чел. ().

Возник в 1934 году как рабочий посёлок торфодобытчиков, поставлявших топливо на текстильные предприятия Егорьевска.

1 июля 1934 года ВЦИК постановил образовать рабочий посёлок на территории торфоразработок «Вождь пролетариата», Егорьевского района, включив в его состав центральный населённый пункт при торфопредприятии и населённые пункты № 2, 3 и 4.

Первоначально был назван Вождь Пролетариата в честь 10-летней годовщины со дня смерти В. И. Ленина. Местные жители, однако, предпочитали называть посёлок Торфоболото. Через посёлок в 1930—60-е годы проходила узкоколейная железная дорога Шатура — Егорьевск. В 2001 году утратил статус посёлка городского типа и стал именоваться деревней Верейка.

На данный момент добыча торфа не осуществляется. Торфяные карьеры затоплены.

Население

Примечания 

Бывшие посёлки городского типа Московской области
Переименованные населённые пункты Московской области